Endrit Vrapi (23 de Maio de 1982) é um futebolista albanês que joga atualmente na posição de zagueiro no Skënderbeu Korçë e na Seleção Albanesa de Futebol.

Títulos

KF Elbasan 

 Campeonato Albanês de Futebol 2005-06

Besa Kavajë 

 Copa da Albânia 2009-10

Individual 

 Melhor jogador do Campeonato Albanês de Futebol 2005-06

Referências 

 Footballdatabase.eu

Futebolistas da Albânia
Naturais de Tirana
Jogadores da Seleção Albanesa de Futebol
Futebolistas da Seleção Albanesa de Futebol sub-19
Futebolistas do FK Partizani Tirana
Futebolistas do KS Lushnja
Futebolistas do KS Elbasani
Futebolistas do KF Tirana
Futebolistas do FK Dinamo Tirana
Futebolistas do Besa Kavajë
Futebolistas do Skënderbeu Korçë